

Административно-территориальное устройство 

Согласно Уставу Камчатского края и Закону «Об административно-территориальном устройстве Камчатского края», субъект РФ включает следующие административно-территориальные единицы:
 3 города краевого подчинения:
Петропавловск-Камчатский, 
Вилючинск, 
Елизово;
 11 районов, 
4 из которых (Карагинский, Олюторский, Пенжинский, Тигильский) входят в Корякский округ как административно-территориальную единицу с особым статусом с центром в посёлке Палана.

Районы и города краевого подчинения

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления, в границах административно-территориальных единиц Камчатского края образованы 64 муниципальных образования, в том числе:
 3 городских округа 
 Петропавловск-Камчатский, 
 Вилючинский (ЗАТО),
 посёлок Палана;
 1 муниципальный округ;
 10 муниципальных районов, в составе которых выделяются
 4 городских поселения и
 46 сельских поселений.

Муниципальные районы, городские и муниципальные округа 

Законом от 30 апреля 2020 года Алеутский муниципальный район и его единственное сельское поселение (Никольское) были упразднены и преобразованы в Алеутский муниципальный округ (закон вступил в силу с 15 июня 2020 года с переходным периодом до 31 декабря 2020 года).

Городские и сельские поселения

История

1803—1848 годы. 1-я Камчатская область, (приморское управление) 
11 августа 1803 года согласно «Положению для Камчатки» из Нижнекамчатского уезда и Ижигинского округа была учреждена Камчатская область Иркутской губернии с центром в Нижнекамчатске.

22 июня 1822 года было утверждено «Учреждение для управления сибирских губерний» с приложением «Табели разделения Сибири», согласно которому Камчатская область была преобразована в Камчатское приморское управление Иркутской губернии с центром в Петропавловском порту.

1849—1856 годы. 2-я Камчатская область 

2 декабря 1849 года согласно указу Правительствующему Сенату из Камчатского приморского управления и Гижигинского округа Охотского приморского управления Иркутской губернии была образована Камчатская область Восточно-Сибирского генерал-губернаторства.

10 января 1851 года на основании положения «Об управлении Камчатской областью» область была разделена на два округа — Петропавловский и Гижигинский; территория Охотского побережья вошла в состав Якутской области.

31 октября (14 ноября) 1856 года Камчатская область была упразднена. Её территория вошла в состав новообразованной Приморской области (см. АТД Хабаровского края).

1909—1926 годы. 3-я Камчатская область (губерния) 
17 июня 1909 года согласно закону «Об административном переустройстве Приморской области и острова Сахалина» из состава Приморской области была выделена Камчатская область Приамурского генерал-губернаторства, в которую вошли уезды:
 Анадырский (центр — Марково; с 1889 Ново-Мариинск)
 Гижигинский (центр — город Гижигинск)
 Командорские острова (Командорский) (уездного города не имел)
 Охотский (центр — город Охотск)
 Петропавловский (центр — город Петропавловск)

В 1909 году был образован Чукотский уезд (центр — бухта Провидения; с 1912 года — посёлок Уэлен).

С ноября 1920 по март 1921 года Камчатская область находилась в составе Дальневосточной республики (ДВР). 23 марта 1921 года, согласно договору между правительствами ДВР и РСФСР о границах, Камчатская область была передана из ДВР в состав РСФСР.

27 апреля 1922 года по настоянию Якутского губревкома из Камчатской области в состав новообразованной Якутской АССР был включён Охотский уезд.

15 ноября 1922 года декретом ВЦИК Дальневосточная республика была преобразована в Дальневосточную область РСФСР, в состав которой вошла Камчатская область, переименованная 6 декабря того же года в губернию. Камчатская губерния делилась на пять уездов:
 Анадырский уезд
 Гижигинский уезд
 Командорский уезд
 Петропавловский уезд
 Чукотский уезд

23 июня 1923 года постановлением ВЦИК Охотский уезд из состава Якутской АССР был передан Камчатской губернии.

В 1924 году Петропавловск был переименован в Петропавловск-Камчатский.

1926—1932 годы. Камчатский округ 
4 января 1926 года Президиум ВЦИК вынес постановление об образовании и районировании Дальневосточного края (ДВК), центром которого стал Хабаровск. Территория края разделялась на 9 округов, включая Камчатский округ в пределах Чукотского, Анадырского, Гижигинского и Петропавловского уездов упразднённой Камчатской губернии. Ольский и Охотский туземные районы эвенков (тунгусов) Камчатской губернии были переданы в Николаевский округ Дальневосточного края.

1 апреля 1926 года решением Камчатского губревкома № 29 в Камчатский округ был разделён на 8 районов.

12 августа 1926 года на основании «Временного положения об управлении туземных народностей и племён Северных окраин РСФСР», утверждённого ВЦИК, и согласно представлению Комитета Севера, постановлением Камчатского Окружного революционного комитета был образован Быстринский ламутский туземный район, который объединил родовые Советы следующих родов (обществ): Анавгайского, Лаучанского и Кекукнайского.

19 августа 1927 года Тигильский район был преобразован в Тигильский корякский кочевой туземный район (позднее переименован в Восточно-Корякский район).

5 июня 1928 года по представлению Комитета Севера Далькрайисполкома Пенжинский район был преобразован в Западно-Корякский туземный район, который включил в себя туземные Советы: Ассовеемский, Вилигинский, Гижигинский (корякский), Итканский, Каменский, Кысквеемский, Микинский, Наяханский, Окланский, Паренский, Пенжинский (корякский), Рекинниковский, Тайгоносский, Таватумский, Хаймикинский, Шайбовеемский и Янытатвеемский.

10 декабря 1930 года постановлением Президиума ВЦИК РСФСР «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера» в составе ДВК были образованы:
 Корякский национальный округ (центр Пенжинская культбаза (ныне село Каменское)), в состав которого были включены из Камчатского округа Дальневосточного края Северный (Карагинский) и Восточно-Корякский (Тигильский) районы полностью и Западно-Корякский (Пенжинский) район, за исключением территории расселения эвенов, относимой к Охотскому национальному округу
 Охотский национальный (Эвенский) округ (ОЭНО) (центр — селение Охотск; фактически, до 25 ноября 1932 года, — посёлок Нагаево), в состав которого из Камчатского округа была включена эвенская часть Пенжинского района (см. далее АТД Хабаровского края)
 Чукотский национальный округ (центр — Чукотская культбаза — Губа Святого Лаврентия, временно), в состав которого из Камчатского округа были включены Анадырский и Чукотский районы (см. далее АТД Чукотского АО)

Корякский НО был поделён на 4 района:
 Карагинский (центр — село Карага)
 Олюторский (центр — село Тиличики) — выделен из состава Карагинского района 10 декабря 1930 года
 Пенжинский (центр — село Марково)
 Тигильский (центр — село Тигиль)

10 января 1932 года постановлением ВЦИК РСФСР были образованы Алеутский национальный район с административным центром в селении Никольском на острове Беринге в существующих границах островного Алеутского туземного района и Быстринский национальный (Эвенский) район с административным центром в селении Оновгай в существующих границах Быстринского Ламутского туземного района

1932—1956 годы. Камчатская область Дальневосточного (Хабаровского) края 
Несмотря на то, что 28 июля 1930 года ВЦИК СССР принял постановление о ликвидации округов как единиц административного деления, Камчатский округ существовал до 1932 года. 20 октября 1932 года постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О новом территориальном делении и районировании Дальневосточного края» в составе ДВК была образована Камчатская область. Область первоначально делилась на 5 районов:
 Алеутский
 Быстринский
 Петропавловский
 Усть-Большерецкий
 Усть-Камчатский

25 января 1933 года постановлением Дальневосточного крайисполкома из частей Усть-Камчатского и Петропавловского районов был организован Мильковский район.

22 июля 1934 года постановлением Президиума ВЦИК «О новом административном делении Дальневосточного края» в состав Камчатской области были включены Чукотский и Корякский национальные округа.

20 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР Камчатская область вошла в состав новообразованного Хабаровского края.

В 1940 году был ликвидирован Петропавловский район. Авачинский, Елизовский, Жупановский, Малкинский, Начинский, Николаевский, Паратунский и Халактырский сельсоветы вошли в подчинение Петропавловск-Камчатского горсовета.

1 апреля 1946 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР путём разукрупнения Усть-Большерецкого района был образован Соболевский район.

17 ноября 1949 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР из сельской местности Петропавловского горрайона был образован Елизовский район.

18 мая 1951 года из состава Камчатской области был выделен Чукотский национальный округ и передан в непосредственное подчинение Хабаровскому краю.

1956—2007 годы. Камчатская область 
23 января 1956 года указом Президиума Верховного Совета СССР из состава Хабаровского края в самостоятельную область РСФСР была выделена Камчатская область.

8 октября 1990 года во исполнение решения 2-й сессии Совета народных депутатов КАО было решено: «Объявить КАО Корякской Автономной Советской Республикой в составе РСФСР».

В октябре 1991 года решением Совета народных депутатов КАО Корякский автономный округ вышел из состава Камчатской области и был объявлен Корякской республикой в составе РСФСР.

с 2007 года. Камчатский край 
1 июля 2007 года в соответствии с Федеральным конституционным законом от 12 июля 2006 года № 2-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа» был образован Камчатский край.

См. также 
 Городские населённые пункты Камчатского края
 Населённые пункты Камчатского края

Примечания

Литература 
 РСФСР. Административно-территориальное деление АССР, краёв, областей и округов на 1 апреля 1940 года. — М, 1940. — С. 69—71
 РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 июля 1945 г. с приложением изменений с 1 июля по 31 декабря. — М, 1945. — С. 64-66
 РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1986 года. — М, 1986. — С. 224—227

Камчатский край